Дорошок — фамилия. Известные носители:
 Дорошок, Виктор Васильевич (род. 1945) — российский преступник, бывший мэр города Усть-Илимск Иркутской области.
 Дорошок, Константин Юрьевич (род. 1969) — общественный деятель, лидер Калининградской региональной общественной организации «Справедливость».